
Termin -{R63}- ima više značenja.

 R-oznake, R63: Moguće teratogeno dejstvo
 R63 put (Južna Afrika), autoput